

Persone 
 Eurito – filosofo pitagorico
 Eurito – soldato spartano che faceva parte dei 300 opliti guidati dal re di Sparta Leonida che affrontarono l'esercito persiano nella battaglia delle Termopili (480 a.C.)

Mitologia greca 
 Eurito – figlio di Melaneo e Stratonice, re di Ecalia
 Eurito o Euritione – il Centauro presente al matrimonio tra Piritoo e Ippodamia. Fu ucciso da Teseo
 Eurito – figlio di Molione e Poseidone o Attore. Suo fratello si chiamava Cteato, e assieme erano chiamati "Molionidi"
 Eurito – figlio di Ermes e di Antianira. Partecipò alla spedizione degli Argonauti e alla caccia al cinghiale calidonio
 Eurito – padre di Ippaso, uno degli eroi che presero parte alla caccia del cinghiale di Calidone. Egli era anche uno dei seguaci di Pitagora
 Eurito – figlio di Ippocoonte, venne ucciso, insieme al padre ed ai fratelli, da Eracle
 Eurito – capitano acheo al comando dei Tafi durante la guerra di Troia. Venne ucciso da Euripilo
 Eurito – era uno dei seguaci del re Fineo, venne ucciso durante la battaglia tra lo stesso re e Perseo
 Eurito – un re di Caria, padre della giovane Idotea
 Eurito – un gigante, era figlio di Gea. Venne ucciso da Eracle, durante la battaglia dei giganti contro gli dèi

Altro 
 Eurito – prenome italiano